CAK est un code qui peut désigner : 

 .

CAK est un sigle qui peut désigner : 
  (en français, kinase activatrice des CDK) ;
 Chabab Atlas Khénifra, un club de football marocain basé à Khénifra ;
 Chabab Amel Kouba.